Krasnolicowate (Alstroemeriaceae) – rodzina roślin jednoliściennych z rzędu liliowców (Liliales). Zasięg ich obejmuje głównie Amerykę Południową, sięgają na północ po Meksyk, poza tym rosną w Australii i na Nowej Zelandii. W węższym ujęciu systematycznym rodzina obejmuje tylko trzy rodzaje południowoamerykańskie (plemię Alstroemerieae), w szerszym zalicza się tu także dwa dalsze rodzaje (plemię Luzuriageae) spotykane po obu stronach Pacyfiku (takie ujęcie przyjmuje system APG III i APG IV).

Liczne odmiany ozdobne wyhodowano w obrębie rodzaju alstremeria Alstroemeria, uprawiane jako rośliny ogrodowe i na kwiaty cięte. Z korzeni Alstroemeria ligtu wyrabia się mąkę. Jadalne bulwy ma także kilka gatunków z rodzaju Bomarea. Z pędów Luzuriaga radicans pozyskuje się włókna stosowane do wyrobu sznurów.

Morfologia 

 Pokrój Poza pojedynczymi gatunkami jednorocznymi pozostałe tworzą podziemne organy spichrzowe – kłącza i bulwy korzeniowe. Podziemne kłącza rozgałęziają się sympodialnie. Pędy nadziemne są wieloletnie lub krótkotrwałe, prosto wzniesione lub pnące.
 Liście Siedzące, u części przedstawicieli skupione w szczytowej części pędu. U nasady liście są skręcone. Użyłkowanie liści równoległe (łukowate).
 Kwiaty Wyrastają pojedynczo lub skupione w kwiatostany – jednoramienne wierzchotki na szczytach pędów lub w kątach liści. Liście przykwiatowe podobne do liści właściwych lub zredukowane do łusek. Kwiaty są promieniste lub grzbieciste. Okwiat tworzony jest przez 6 (8 u Drymophila) listków, w dwóch okółkach, niezróżnicowanych lub odmiennych (czasem z rozmaitymi wzorami, z miodnikami u nasady, listki wewnętrznego okółka z paznokciem). Pręcików jest 6, wolnych. Zalążnia powstaje z trzech owocolistków, jest jedno- lub trójkomorowa.
 Owoce Suche torebki i mięsiste jagody.

Systematyka 
Drymophila i Luzuriaga były w przeszłości bardzo różnie klasyfikowane – do amarylkowatych Amaryllidaceae, w szeroko ujmowanych liliowatych Liliaceae, w Philesiaceae, we własnej rodzinie Luzuriagaceae. Ostatecznie od systemu APG III z 2009 dołączone zostały do krasnolicowatych, z którymi pokrewieństwo potwierdzone zostało badaniami molekularnymi, i z którymi współdzielą tak charakterystyczne cechy jak skręcone nasady liści oraz obecność specyficznych glikozydów i kolchicyny. W systemie Takhtajana z 2009 rodziny Alstroemeriaceae i Luzuriagaceae łączone są w rzędzie Alstroemeriales.

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w obrębie liliowców według Angiosperm Phylogeny Website i system APG IV z 2016)
Grupa siostrzana dla zimowitowatych w obrębie liliowców w kladzie jednoliściennych. We wcześniejszych systemach APG (I i II) rodzaje z plemienia Luzuriageae były wyodrębniane w randze rodziny Luzuriagaceae.

 Podział systematyczny
 plemię: Alstroemerieae Bernhardi (liście skrętoległe, kwiaty w wierzchotkach)
 Alstroemeria L. – alstremeria
 Bomarea Mirb.
 plemię: Luzuriageae Bentham & Hooker (rośliny wspinające się, zwykle o pędach rozgałęzionych, z liśćmi w dwóch rzędach, czasem ogonkowych, kwiaty pojedyncze)
 Drymophila R. Br.
 Luzuriaga Ruiz & Pav. – czepin

Przypisy